J.Z.Yue kan som auktorsförkortning betyda:

 Jing Zhu Yue
 Jing Zhu Chu Yue

Robotskapade auktorsförkortningar